Guillermo Saavedra peut désigner :L
 Guillermo Saavedra (1903-1959), footballeur chilien ;
 , poète argentin.